Дро́бышев — русская фамилия, женская форма — . Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии 

Дробышевы (дворянский род)

Известные носители:

 Дробышев, Алексей Юрьевич (род. 1963) — советский и российский хирург, профессор, доктор медицинских наук.
 Дробышев, Анатолий Данилович (род. 1944) — советский и российский метеоролог, доктор географических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Дробышев, Андрей Александрович (род. 1962) — российский менеджер. Председатель совета директоров ОАО «Саткинский металлургический завод».
 Дробышев, Борис Фёдорович — советский политический деятель. Первый секретарь Самарского городского комитета КПСС (1976—?).
 Дробышев, Василий Павлович (1939—2012) — архимандри́т Варна́ва Русской Православной Церкви
 Дробышев, Владимир Иванович (род. 1926) — советский и российский анатом, педагог.
Дробышев, Денис Александрович (род. 1982) — российский писатель, журналист.
 Дробышев, Евгений Борисович (род. 1954) — советский и российский театральный режиссёр. Художественный руководитель театра «Самарская площадь».
 Дробышев, Михаил Георгиевич (1935—1997) — работник колхоза в Ставропольском крае, Герой Социалистического труда
 Дробышев, Фёдор Васильевич (1894—1986) — российский военный топограф; советский геодезист, картограф, композитор.
 Дробышев, Юрий Александрович (род. 1955) — ректор Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. Циолковского в 2004—2010 годах.

Примечания